World Open 2012 (, также известен как 2012 Haikou World Open; полное название — 2012 Star Xing Pai Haikou World Open) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Хайкоу, Китай, с 27 февраля по 4 марта 2012 года. Победителем стал Марк Аллен, обыгравший в финале Стивена Ли со счётом 10:1.

Спонсором турнира выступила компания Star Xing Pai.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 75 000
 Финалист: £ 34 000
 Полуфиналисты: £ 16 000
 Четвертьфиналисты: £ 10 000
 1/8 финала: £ 7 500
 1/16 финала: £ 6 000
 4-й раунд квалификации: £ 2 300
 3-й раунд квалификации: £ 1 500
 Высший брейк в квалификации: £ 200
 Высший брейк в основной стадии: £ 2 000
 Общий призовой фонд: 400 000 + приз за максимальный брейк

Результаты

Основной турнир

Финал

Квалификация 
Матчи квалификации прошли с 11 по 14 января 2012 года в Академии снукера в Шеффилде.

Сенчури-брейки

Квалификация 
 147 Марко Фу
 138 Маркус Кэмпбелл
 137 Марк Дэвис
 136 Юй Дэлу
 135, 125 Энтони Хэмилтон
 132 Курт Мэфлин
 123, 103 Эльфи Бёрден
 122 Роберт Милкинс
 121, 104 Дэвид Гилберт
 120 Джо Джогия
 119, 118 Тянь Пэнфэй
 118 Лиам Хайфилд
 117 Эндрю Норман
 116 Эндрю Хиггинсон
 116 Майкл Холт
 113 Сэм Бэйрд
 110, 103 Майкл Уайт
 107 Эдриан Ганнэл
 106 Сэм Крейги
 104, 100 Джимми Робертсон
 104 Лян Вэньбо
 103 Фергал О'Брайен
 100 Кен Доэрти

Основной турнир 
 138, 120, 109 Стивен Ли
 136, 106 Нил Робертсон
 136, 133 Джон Хиггинс
 135, 101, 101 Майкл Холт
 131, 115 Шон Мёрфи
 127, 123, 112, 105, 104, 104, 103, 101, 100, 100, 100 Марк Аллен
 117, 112, 109, 108, 105, 102 Марк Селби
 117, 106, 102 Роберт Милкинс
 111, 104 Джадд Трамп
 100 Том Форд

Примечания

Ссылки 

 Информация о турнире на World Snooker 

Гран-при (снукер)
2012 год в снукере